Етю́д (від  — «робота», «штудія») може означати:
 Етюд (малюнок) — твір образотворчого мистецтва допоміжного характеру, виконаний з натури з метою її вивчення в процесі роботи над картиною, скульптурою і т. ін.
 Драматичний етюд — невеликий літературний твір, присвячений якому-небудь окремому питанню.
 Невелика одноактна п'єса, події якої мають драматичний характер.
 Етюд — невеликий музичний твір віртуозного характеру, який використовують для вдосконалення музичних навичок.
 П'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри.
 У сучасній театральній педагогіці — вправа, яка служить для розвитку та вдосконалення акторської техніки і яка складається з різних сценічних дій, імпровізованих чи заздалегідь розроблених викладачем.
 Етюд (шахи) — один з видів шахової композиції, складена шаховим композитором позиція, в якій одній із сторін пропонується виконати завдання (виграти чи зробити нічию) без зазначення кількості ходів.

Посилання